Jahn:
 Jahn Teigen (* 1949)

 Alfred Jahn (1915 – 1999)
 Ferdinand Heinrich Jahn (1789 – 1828)
 Hans-Gert Jahn (* 1945)
 Helmut Jahn (* 1940)
 Jaroslav Jiljí Jahn (1865 – 1934)
 Marianne Jahn (* 1942)
 (Jahn Ivar) "Mini" Jakobsen (* 1965, Gravdal)
 Sigmund Jähn (* 1937, Morgenröthe-Rautenkranz)
 Stig Jahn Witzner (* 1970, København)